Beseda jédro ima več pomenov:
 Atomsko jedro
 Celično jedro
 Jedro (algebra), stopnja, do katere homomorfizem ni več injektiven
 Jedro (matrika), tip matrike, poseben primer algebrskega jedra
 Jedro (računalništvo), del operacijskega sistema
 Jedro (geologija)
 Jedro (film), ameriški znanstvenofantastični film iz leta 2003